Ligue 1 2014/2015 var den 77:e säsongen av Frankrikes högstaserie i fotboll, och den 13:e säsongen av Ligue 1. Ligan spelas från 8 augusti 2014 till 23 maj 2015, och avgörs efter 380 spelade matcher mellan 20 klubblag.

Regerande mästare från säsongen 2013–14 var Paris Saint-Germain från Paris. Tre lag flyttades upp från Ligue 2: FC Metz från Metz, SM Caen från Caen och RC Lens från Lens.

Lag & arenor 

Noteringar

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Statistik

Skytteligan

Assistligan

Hattricks

5 Spelaren gjorde fem mål

Referenser

Externa länkar 
 LFP.fr - officiell webbplats

2014/2015
Fotbollssäsongen 2014/2015
2014 i Frankrike
2014 i Monaco
2015 i Frankrike
2015 i Monaco